Stary Potok – potok, dopływ Grajcarka
 Stary Potok (Góry Sanocko-Turczańskie)